Лас Росиљас има више значења:

 Лас Росиљас, Ла Росиља (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Росиљас, Ел Наранхо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Росиљас (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику